El Torneig de Wimbledon 2017, conegut oficialment com a Wimbledon Championships 2017, és una competició de tennis masculina i femenina disputada sobre gespa que pertany a la categoria de Grand Slam. La 131a edició del torneig es va celebrar entre el 3 i el 16 de juliol de 2017 al All England Lawn Tennis and Croquet Club de Londres, Anglaterra.

Destacats 
 El tennista suís Roger Federer va establir una nova fita després de conquerir el vuitè títol a Wimbledon, el tennista amb més títols individuals d'aquest Grand Slam en tota la seva història, i també el més veterà en l'Era Open amb 35 anys. Aquest va representar el 19è títol de Grand Slam del seu palmarès i li va permetre ampliar el seu avantatge en la classificació de més títols de Grand Slam. Aquest fou el cinquè títol de la temporada i el segon de categoria Grand Slam.

 La tennista espanyola Garbiñe Muguruza va guanyar el seu segon títol de Grand Slam i tot just el primer títol de la temporada després d'uns mesos inicials força mediocres. La seva rival en la final, l'estatunidenca Venus Williams optava a guanyar a Wimbledon per sisena vegada i esdevenir la tennista més veterana en guanyar un títol de Grand Slam (37 anys). A l'inici del torneig tres tennistes lluitaven pel número 1 del rànquing individual femení, en poder d'Angelique Kerber. Malgrat perdre tot just en segona ronda, la txeca Karolína Plísková va aconseguir arribar per primer cop al capdamunt del rànquing, mentre que la romanesa Simona Halep, l'altra aspirant es va quedar a una victòria en ser derrotada en quarts de final.

 La parella masculina formada pel polonès Łukasz Kubot i el brasiler Marcelo Melo va guanyar el seu primer títol de Grand Slam com a parella i el segon Grand Slam individualment. Aquest fou el cinquè títol de l'any per la parella i va permetre a Melo tornar al número 1 del rànquing de dobles.

 La parella femenina formada per les russes Ekaterina Makarova i Ielena Vesninà van guanyar el tercer títol de Grand Slam com a parella, tots tres diferents, de manera que les manca l'Open d'Austràlia (van ser finalistes l'any 2014) per completar el Golden Slam.

 La parella mixta formada per la suïssa Martina Hingis i l'escocès Jamie Murray van guanyar el primer títol mixt com a parella, malgrat que per ambdós era el segon títol a Wimbledon en aquesta categoria, per Hingis representà el sisè Grand Slam mixt.

Quadres individuals

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre doble masculí

Quadre doble femení

Quadre doble mixt

Caps de sèrie

Individual masculí 
  Andy Murray (Quarts de final)
  Novak Đoković (Quarts de final)
  Roger Federer (Campió)
  Rafael Nadal (4a ronda)
  Stan Wawrinka (1a ronda)
  Milos Raonic (Quarts de final)
  Marin Čilić (Final)
  Dominic Thiem (4a ronda)
  Kei Nishikori (3a ronda)
  Alexander Zverev (4a ronda)
  Tomáš Berdych (Semifinals)
  Jo-Wilfried Tsonga (3a ronda)
  Grigor Dimitrov (4a ronda)
  Lucas Pouille (2a ronda)
  Gaël Monfils (3a ronda)
  Gilles Müller (Quarts de final)
  Jack Sock (2a ronda)
  Roberto Bautista Agut (4a ronda)
  Feliciano López (1a ronda)
  Nick Kyrgios (1a ronda)
  Ivo Karlović (1a ronda)
  Richard Gasquet (1a ronda)
  John Isner (2a ronda)
  Sam Querrey (Semifinals)
  Albert Ramos Viñolas (3a ronda)
  Steve Johnson (3a ronda)
  Mischa Zverev (3a ronda)
  Fabio Fognini (3a ronda)
  Juan Martín del Potro (2a ronda)
  Karén Khatxànov (3a ronda)
  Fernando Verdasco (1a ronda)
  Paolo Lorenzi (2a ronda)

Individual femení 
  Angelique Kerber (4a ronda)
  Simona Halep (Quarts de final)
  Karolína Plíšková (2a ronda)
  Elina Svitolina (4a ronda)
  Caroline Wozniacki (4a ronda)
  Johanna Konta (Semifinals)
  Svetlana Kuznetsova (Quarts de final)
  Dominika Cibulková (3a ronda)
  Agnieszka Radwańska (4a ronda)
  Venus Williams (Final)
  Petra Kvitová (2a ronda)
  Kristina Mladenovic (2a ronda)
  Jeļena Ostapenko (Quarts de final)
  Garbiñe Muguruza (Campiona)
  Ielena Vesninà (2a ronda)
  Anastassia Pavliutxénkova (1a ronda)
  Madison Keys (2a ronda)
  Anastasija Sevastova (2a ronda)
  Timea Bacsinszky (3a ronda)
  Daria Gavrilova (1a ronda)
  Caroline Garcia (4a ronda)
  Barbora Strýcová (2a ronda)
  Kiki Bertens (1a ronda)
  CoCo Vandeweghe (Quarts de final)
  Carla Suárez Navarro (2a ronda)
  Mirjana Lučić-Baroni (1a ronda)
  Ana Konjuh (4a ronda)
  Lauren Davis (1a ronda)
  Daria Kasatkina (2a ronda)
  Zhang Shuai (1a ronda)
  Roberta Vinci (1a ronda)
  Lucie Šafářová (2a ronda)

Dobles masculins 
  Henri Kontinen /  John Peers (Semifinals)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (2a ronda)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (2a ronda)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (Campions)
  Mike Bryan /  Bob Bryan (2a ronda)
  Ivan Dodig /  Marcel Granollers (3a ronda)
  Raven Klaasen /  Rajeev Ram (3a ronda)
  Rohan Bopanna /  Edouard Roger-Vasselin (2a ronda)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecau (1a ronda)
  Ryan Harrison /  Michael Venus (Quarts de final)
  Feliciano López /  Marc López (1a ronda)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (2a ronda)
  Fabrice Martin /  Daniel Nestor (2a ronda)
  Florin Mergea /  Aisam-ul-Haq Qureshi (3a ronda)
  Julio Peralta /  Horacio Zeballos (2a ronda)
  Oliver Marach /  Mate Pavić (Final)

Dobles femenins 
  Bethanie Mattek-Sands /  Lucie Šafářová (2a ronda)
  Ekaterina Makarova /  Ielena Vesninà (Campiones)
  Chan Yung-jan /  Martina Hingis (Quarts de final)
  Tímea Babos /  Andrea Hlaváčková (3a ronda)
  Lucie Hradecká /  Kateřina Siniaková (3a ronda)
  Abigail Spears /  Katarina Srebotnik (1a ronda)
  Julia Görges /  Barbora Strýcová (3a ronda)
  Ashleigh Barty /  Casey Dellacqua (Quarts de final)
  Chan Hao-ching /  Monica Niculescu (Final)
  Gabriela Dabrowski /  Xu Yifan (1a ronda)
  Raquel Atawo /  Jeļena Ostapenko (1a ronda)
  Anna-Lena Grönefeld /  Květa Peschke (Semifinals)
  Kirsten Flipkens /  Sania Mirza (3a ronda)
  Kiki Bertens /  Johanna Larsson (1a ronda)
  Andreja Klepač /  María José Martínez Sánchez (3a ronda)
  Eri Hozumi /  Miyu Kato (1a ronda)

Dobles mixts 

  Jamie Murray /  Martina Hingis (Campions)
  Bruno Soares /  Elena Vesnina (Semifinals)
  Łukasz Kubot /  Chan Yung-Jan
  Ivan Dodig /  Sania Mirza (3a ronda)
  Édouard Roger-Vasselin /  Andrea Hlaváčková (2a ronda)
  Rajeev Ram /  Casey Dellacqua (2a ronda)
  Raven Klaasen /  Katarina Srebotnik (2a ronda)
  Jean-Julien Rojer /  Chan Hao-Ching (2a ronda)

  Juan Sebastián Cabal /  Abigail Spears (3a ronda)
  Rohan Bopanna /  Gabriela Dabrowski (Quarts de final)
  Daniel Nestor /  Andreja Klepač (3a ronda)
  Max Mirnyi /  Ekaterina Makarova (3a ronda)
  Aisam-ul-Haq Qureshi /  Anna-Lena Grönefeld (2a ronda)
  Marcin Matkowski /  Květa Peschke (2a ronda)
  Michael Venus /  Barbora Krejčiková (3a ronda)
  Roman Jebavý /  Lucie Hradecká (3a ronda)

Referències

Enllaços externs 

 Web oficial 

Competicions tennístiques del 2017
2017